Артём Весёлый (настоящее имя Никола́й Ива́нович Кочку́ров; 1899—1938) — русский советский писатель.

Биография 
Родился а в Самаре, в семье крючника. С 13 лет вносил вклад в семейный бюджет: подрабатывал летом в рыбацких артелях  на Волге, разнорабочим, ломовым извозчиком. Учился в Самарском реальном училище, но вынужден был бросить его и поступить чернорабочим на Трубочный завод. 

В марте 1917 вступил в РСДРП(б), участвовал в Октябрьской революции и гражданской войне. В 1919 добровольцем ушёл на деникинский фронт, затем был матросом Черноморского флота (1922), чекистом. В 1922 поступил учиться в ВЛХИ, затем в МГУ (оба не закончил).

Будучи редактором большевистской газеты «Красный пахарь», выпустил с сентября по декабрь 1919 года 22 номера. В газете писал под псевдонимами: «Пожилинский мужик», «Кочкуров», «Сидор Весёлый», «Артём Невесёлый».

Осенью 1921 в журнале «Красная новь» (№ 3) была напечатана его первая драма «Мы», позднее в том же журнала опубликован его рассказ «Масленица». С 1923 выходят его произведения: «Реки огненные» (1923), «Дикое сердце» (1924), «Вольница» (1924), роман «Страна родная» (1925—1926), «Россия, кровью умытая» (1927—1928).

Тематически он оставался верен изображению революционных событий, в стилистическом отношении — экспрессивно-орнаментальной манере школы Пильняка. Входил в творческое объединение «Перевал» (до 1926), затем в ассоциацию РАПП (1929).

В середине 1930-х годов собирал народное творчество (частушки) в Среднем Поволжье, по итогам экспедиции опубликовал сборник «Частушки колхозных деревень». Из издания был полностью изъят раздел с хулиганскими, кулацкими и воровскими четверостишиями, сборник подвергся разгромной критике.

Арест и расстрел 
27 октября 1937 Артём Весёлый был арестован.

В 1937 году все куйбышевские поэты и прозаики были арестованы как члены антисоветской террористической организации, главным в которой объявили Артёма Весёлого, друга Льва Правдина, как самого старшего — ему было 40 лет. Террористами стали писатели Виктор Багров, Влас Иванов-Паймен, Арсений Рутько, Иосиф Машбиц-Веров и самый молодой из них — Лев Финк. Лев Правдин тоже был арестован по ложному обвинению: якобы он должен был к первомайской демонстрации приехать в Москву, пройти с демонстрантами мимо мавзолея, бросить на трибуны букет цветов с замаскированной внутри бомбой, и убить Вячеслава Михайловича Молотова.

Артема Весёлого и Виктора Багрова расстреляли.

Сохранилось спецсообщение Н. И. Ежова И. В. Сталину о литераторе А. Весёлом:

<…> По показаниям арестованного троцкиста ВОРОНСКОГО, Артем ВЕСЕЛЫЙ в 1934 г. в беседе с ним проявил свою ненависть к руководству ВКП(б) и террористические настроения, заявив: «Я бы поставил пушку на Красной площади и стрелял бы в упор по Кремлю». (Из показаний П. ВАСИЛЬЕВА от 7/III—37 года.)

По последним агентурным данным, Артем ВЕСЕЛЫЙ тесно связан с контрреволюционно настроенным писателем БАГРОВЫМ В. К. (г. Куйбышев). Совместно с БАГРОВЫМ А. ВЕСЕЛЫЙ намеревался писать поэму, восхваляющую расстрелянных участников троцкистско-зиновьевского центра, («Гибель славных»), намечавшуюся ими к изданию за границей.

Был расстрелян 7 апреля 1938 г.

15 апреля 1938 на восемь лет была осуждена его третья жена, Людмила Иосифовна Борисевич. В 1948 репрессирована его первая жена, Гитя Григорьевна Лукацкая. В 1949 арестованы дочери от первого брака, Заяра и Гайра, получившие по 5 лет. В 1956 его дочери и он сам были реабилитированы.

Впервые его дети — Гайра, Заяра, Лев, Фанта — смогли собраться вместе лишь в 1961 году. Гайра и Заяра оставили объёмные воспоминания об отце и деде. Заяра умерла в 2010 г., похоронена на Новом Донском кладбище, Гайра жива и сейчас работает над библиографией Артёма Веселого.

Внучка — историк Елена Говор, жена советского и австралийского антрополога Владимира Кабо (умер в 2009 г.).

Основные работы 

 Разрыв-трава: пьеса (1919).
 Мы: пьеса (1921).
 Реки огненные: повесть (1924).
 Страна родная: роман. — М.: Новая Москва, 1926.
 Россия, кровью умытая: роман. — М.: Советский писатель, 1924 (полное издание — 1932).
 Гуляй Волга. — М.: Московское товарищество писателей, 1932.
 Избранные произведения. — М.: ГИХЛ, 1958.

См. также 
 Виктор Багров
 Лев Финк

Примечания

Литература 
 

 Милонов Н. Русские писатели и Тульский край: Очерки по лит. краеведению. [2-е изд.]. — Тула: Приокское книжное издательство, 1971. — 574 с.
 Скобелев В. П. Артём Весёлый. Очерк жизни и творчества. — Куйбышев: Куйбышевское книжное издательство, 1974. — 192 с.
 Норильский С. Всё было красным: Николай Кочкуров, он же Андрей Весёлый // Тульские известия. — 1992. — 3, 4, 6 июня.
 Норильский С. Правду-матку — в глаза // Коммунар. — 1989. — 4 окт.
 Поваляев Д. Юность писателя // Молодой коммунар. — 1983. — 24 дек.
 Столярова Н. У нас он был Невесёлым // Коммунар. — 1991. — 20 марта.
 Малыгина Н. М. Андрей Платонов и литературная Москва: А. К. Воронский, А. М. Горький, Б. А. Пильняк, Б. Л. Пастернак, С. Ф. Буданцев, Артем Веселый, В. С. Гроссман. — М., СПб.: Нестор-История, 2018. — 592 с.

Ссылки 
 
 Сайт о писателе
 Спецсообщение Н. И. Ежова И. В. Сталину о литераторе А. Весёлом, alexanderyakovlev.org
 Миненко-Орловская О. К. Артем Весёлый. Воспоминания
 Артем Весёлый. Предки и потомки
 Глезеров С. Музей политической истории России проследил метаморфозы бойких народных куплетов // Санкт-Петербургские ведомости. — 2022. — 9 июня.

Писатели СССР
Русские писатели XX века
Большевики
Участники Гражданской войны в России (красные)
Персоналии:РАПП
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Казнённые писатели
Литераторы, известные под псевдонимами
Посмертно реабилитированные в СССР
Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка
Казнённые в 1938 году